Ferris kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ferris (Illinois)
Ferris (Texas)